Алекса́ндр Ива́нович Маткобо́жик (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Верес».

Биография 
Воспитанник ДЮСШ посёлка Люблинец, первый тренер — Юрий Мазур. В турнирах ДЮФЛ Украины выступал за владимир-волынский «BRW-ВИК» (80 игр, 6 голов)

В начале 2016 года подписал контракт с кировоградской «Звездой», однако чемпионском для команды сезоне 2015/2016 в Первой лиге Украины ни одной игры не провёл. После выхода «Звезды» в Премьер-лигу выступал преимущественно за молодёжную и юношескую команды клуба. В основном составе дебютировал 16 октября 2016 года, выйдя на замену вместо Андрея Бацулы на 90-й минуте домашнего матча против полтавской «Ворсклы»

В 2014 году вызывался Владимиром Цыткиным в юношескую сборную Украины (до 16-ти лет), за которую провёл 3 матча. В октябре 2017 года был вызван Александром Головко в молодёжную сборную.

В 2019 году подписал контракт с клубом «Волынь». В составе команды провёл полгода и не сыграл за неё ни одного официального матча.

Летом 2019 года стал игроком закарпатского «Миная».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Звезды» 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «Карпаты» Львов (2020)
Игроки ФК «Верес»